Il doppio del torneo di tennis Bankaltim Women's Circuit 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Michika Ozeki e Peangtarn Plipuech che hanno battuto in finale Varatchaya Wongteanchai e Varunya Wongteanchai 6-3, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

 Varatchaya Wongteanchai /  Varunya Wongteanchai (finale)
 Nicha Lertpitaksinchai /  Lavinia Tananta (quarti di finale)

 Sharrmadaa Baluu /  Ankita Raina (semifinali)
 Natasha Palha /  Zuzana Zlochová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bankaltim Women's Circuit 2014